obecny Płowdiw
 Trimontium (Newstead)